

Localidades

Saint-Hilaire-du-Bois (Gironde)
Saint-Hilaire-du-Bois (Charente-Maritime)

Desambiguações de topônimos